El término bola de nieve puede referirse a:

 Bola de nieve, Una compactación de nieve en forma de bola.
 Bola de Nieve (1911-1971), nombre artístico de Ignacio Villa, pianista y cantautor cubano negro.
 Bola de Nieve, gatos ficticios de la serie televisiva estadounidense Los Simpson (1989-).
 bola de nieve, un juguete consistente en una bola rellena de agua y escamas de nieve.
 bola de nieve, nombre popular de la planta Viburnum farreri.
 bola de nieve, nombre popular de la planta Viburnum ópulus.
Tierra bola de nieve, hipótesis paleoclimática sobre la glaciación global en el Criogénico.